Шам — зоря α Стріли

 Шам — арабська назва Леванту.
 Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом